Jacques Laurent (1876-1955), archiviste-paléographe (1901), conservateur du musée municipal et du Musée Garinet de Châlons-sur-Marne, bibliothécaire-archiviste de la Ville de Châlons-sur-Marne, conservateur-adjoint de la Bibliothèque municipale de Dijon (1907) ;
 Jacques Laurent (1918-1944), résistant et poète français, mort en déportation ;
 Jacques Laurent (1924-2017), général français ;
 Jacques Laurent (1919-2000), écrivain et journaliste français, membre de l'Académie française.
 Jacques Laurent (-2009), entrepreneur français, fondateur de la société vendéenne PRB (Produit de revêtement de bâtiments) et sponsor de voiliers de course au large. Le collège de La Mothe-Achard est nommé d'après lui.

Références